A648 är en motorväg i Frankfurt am Main i Hessen i Tyskland. Den utgör förbindelse mellan centrala Frankfurt och motorvägarna A5 och A66.

Trafikplatser

|}

Motorvägar i Tyskland
A648
Listor över avfartsnummer